Зайцев, Николай Александрович:
 Зайцев, Николай Александрович (1902—1965) — начальник комбината «Артёмуголь», Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Николай Александрович (1936—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Николай Александрович (род. 1939) — российский учёный-филолог.